Zalesice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Zalesice, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Zalesice, un village dans la voïvodie de Łódź
 Zalesice, un village dans la voïvodie de Silésie